Il gruppo dell'henritermierite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo del granato.

Minerali del gruppo dell'henritermierite 
 Holtstamite
 Henritermierite

Note 

Henritermierite